У древньому праві – грошове відшкодування потерпілому за нанесені йому тілесні ушкодження.
тільки однина. 

У літературі — будова, структура, розташування та взаємний зв'язок складових частин художнього твору, який містить розгляд минулих подій; звернений у минуле. Ретроспективна композиція передбачає, що зав'язка п'єси винесена у минуле. Вона дозволяє герою твору "повернутися" у минуле.

У психології — ретроспективна композиція дозволяє відтворити і одиничне і колективне несвідоме (скажімо внутрішні переживання покоління) - наприклад, через механізм сну.

У шахових композиціях — шахова задача, питанням якої є відновити попередні ходи сторін, що призвели до такої позиції.

Див. також
Композиція

Джерела 

 http://lit.1september.ru/article.php?ID=200404103
 Николина Н. А. (Москва). Ретроспективная композиция поэтического текста. http://www.ruthenia.ru/fest/cts/kovtunova.htm
 http://festival.1september.ru/articles/501700/
 http://proceedings.usu.ru/?base=mag/0053(01_14-2007)&xsln=showArticle.xslt&id=a05&doc=../content.jsp